Приз зрительских симпатий за лучший европейский фильм — одна из номинаций Премии Европейской киноакадемии. Впервые она была вручена в 1997 году. Победителя выбирают зрители.

Победители

1990-е

2000-е

2010-е

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

European Film Awards